Filmografija Marlona Branda.

Filmografija

Kratki filmovi
 Operation Teahouse (1956.)
 Meet Marlon Brando (1966.)

Televizijski nastupi
Actor's Studio, epizoda I'm No Hero (1949.) 
Omnibus, epizoda A Streetcar Named Desire (1955.)  
The Godfather Saga (1977.)  
Korijeni: Nova generacija (1979.)

Kao on sam
Person to Person, epizoda #2.31 (1955.) 
Operation Teahouse (1956.) (nepotpisan)
Toast of the Town (1956.), epizoda #10.11 (1956.), epizoda #9.21 (1956.)
Cinépanorama, epizoda emitirana 4. srpnja 1957. 
Meet Marlon Brando (1966.)
The Making of 'Superman: The Movie (1980.) 
Saturday Night with Connie Chung, epizoda Marlon Brando (1989.)
Marlon Brando: The Wild One (1996.) (nepotpisan)

Filmografije